HWR est un sigle qui peut désigner :
 Heavy water reactor (en français, réacteur à eau lourde), un réacteur nucléaire qui utilise de l'eau lourde ;
 Hochschule für Wirtschaft und Recht, un établissement allemand d'enseignement supérieur.